Cardington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cardington, Bedfordshire, ort, 
 Cardington, Shropshire, ort,

USA 

 Cardington, Ohio, Morrow County, 

Robotskapade USAförgreningar